Lapačka je obecně nějaká pomůcka k lapání; zejména:

 Lapačka (lední hokej) – rukavice brankáře v ledním hokeji
 Baseballová rukavice – rukavice polařů v baseballu

Externí odkazy